Ludovico Fulci (1849-1934) senatore del Regno
Nicolò Fulci (1857-1908) deputato e sottosegretario, morì nel terremoto di Messina del 1908 (fratello di Ludovico)
Luigi Fulci (1872-1930) deputato e ministro delle Poste (cugino di Ludovico e Nicolò)
Sebastiano Fulci (1901-1980), deputato della Repubblica per il PLI, nipote di Luigi
Francesco Paolo Fulci (1931-2022), diplomatico italiano e ambasciatore all'ONU, figlio di Sebastiano
Lucio Fulci (1927-1996) regista